Siège de Pskov (1581-1582): Étienne Báthory, à la suite de sa défaite devant les murs de Pskov entame des pourparlers avec le tsar russe Ivan IV, qui se clôturent par la Paix de Jam Zapolski.

 Siège de Pskov (1615) : Gustave II Adolphe, roi de Suède, à la suite de sa défaite devant les murs de Pskov décide signer le traité de Stolbovo en 1617.

Traité du XVIe siècle
Histoire militaire de la Russie
République des Deux Nations